Fair Haven ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fair Haven (Connecticut), Stadtviertel (neighborhood) von New Haven, Connecticut
 Fair Haven (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Carroll County, Illinois
 Fair Haven (Michigan), Stadt (city) im St. Clair County, Michigan
 Fair Haven (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Vernon County, Missouri
 Fair Haven (New Jersey), Gemeinde (borough) im Monmouth County, New Jersey
 Fair Haven (New York), Dorf (village) im Cayugo County, New York
 Fair Haven (Vermont), Stadt (town) im Rutland County, Vermont
 Fair Haven (Virginia)
 Fair Haven East, Connecticut

Siehe auch:
 Fairhaven
 Fairhaven Township